Поло́нська — прізвище, що зустрічається серед українців, росіян, білорусів, поляків та євреїв. Жіночий варіант чоловічого прізвища Полонський.

 Полонська Єлизавета Григорівна (1890, Варшава — 1969, Ленінград) — російська поетеса, перекладач, журналістка.
 Полонська Ірина — українська пляжна волейболістка; майстер спорту України.
 Полонська Ніна Євдокимівна (1923) — український літературознавець.

Подвійні прізвища 

 Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884—1973) — український історик.
 Казимирчак-Полонська Олена Іванівна (1902—1992) — вчена у галузі небесної механіки, дослідниця руху комет, доктор фізико-математичних наук.
 Онацька-Полонська Віра Дем'янівна (1893—1969) — українська актриса, громадська діячка, педагог, режисер, відома за роботою в МО «Березіль» та театрі «Кийдрамте» Леся Курбаса.

Див. також 
 Полонський
Польські прізвища